L'Alghero Sangiovese è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento
odore: vinoso, intenso
sapore: asciutto, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati  
Arrosti

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Voci correlate 
Vino Alghero

Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese